Brind ist der Familienname folgender Personen:

 Stephanie Brind (* 1977), englische Squashspielerin
 Walter Lannoy Brind (1873–1964), nordamerikanischer Fischkundler
 William Darby Brind (1794–1850), neuseeländischer Kapitän und Walfänger